Maksyma Horkoho (ukrainisch ; russische Entsprechung  oder ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Maksyma Horkoho (Beryslaw), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Beryslaw
 Maksyma Horkoho (Jakymiwka), Siedlung in der Oblast Saporischschja, Rajon Jakymiwka
 Maksyma Horkoho (Kalantschak), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kalantschak